Przesmyki est le nom :

toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Przesmyki, dans le powiat de Siedlce
 du village de Przesmyki, chef-lieu de cette gmina